Schnitger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schnitger (1958–2020), niederländischer Generalleutnant
 Arp Schnitger (1648–1719), deutscher Orgelbauer
 Franz Caspar Schnitger (1693–1729), niederländischer Orgelbauer, Sohn von Arp Schnitger
 Gerhard Schnitger (1841–1917), deutscher Architekt
 Hans Schnitger (1915–2013), niederländischer Hockeyspieler
 Harry Schnitger (* 1969), deutscher Fotograf
 Heinrich Schnitger (1925–1964), deutscher Mediziner und Erfinder
 Lara Schnitger (* 1969), niederländische Künstlerin

Siehe auch:
 Snitger
 Schnittger
 Schnittker